11. év
 11, szám
Film
 11, argentin televíziós sorozat
Zenei albumok
 11 (Bryan Adams-album), 2008
 11 (The Smithereens-album), 1989
 11 (Ua-album), 2005